DGST steht als Abkürzung für

 Die grössten Schweizer Talente
 Deutsche Gesellschaft für Sandspieltherapie
 Direction Générale de la Surveillance du Territoire, den marokkanischen Geheimdienst Mudīriyyat Murāqabat at-Turāb al-Waṭanī

Abkürzung